Helicinidae är en familj av snäckor. Helicinidae ingår i ordningen Neritopsina, klassen snäckor, fylumet blötdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Helicinidae 18 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Snäckor
Helicinidae